Часовенская — название населённых пунктов в России:

 Часовенская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Часовенская — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Часовенская — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Часовенская — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Часовенская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Часовенская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Часовенская — деревня в Кондопожском районе Карелии.
 Часовенская — упразднённая деревня в Медвежьегорском районе Карелии.